La Prima Divisione 1931-1932 fu il terzo livello del campionato italiano di calcio e la prima edizione organizzata interamente dal Direttorio Divisioni Superiori. La competizione fu strutturata in maniera simile alla precedente stagione.

Stagione

Formula
Al campionato partecipano 90 società, più una in soprannumero, suddivise in sei gironi interregionali. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accedono alle finali, strutturate su tre gironi offrenti ciascuno una promozione in Divisione Nazionale Serie B. Le ultime classificate di ogni girone retrocedono nei campionati regionali.

Girone A

Aggiornamenti 
L'Esperia si è fusa con il Ponzianini Football Club di Trieste, nella Società Sportiva Ponziana.
Lo Sport Club Finale Emilia ha rinunciato al campionato 1931-1932 e ha sospeso l'attività calcistica con la FIGC.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1932-1933.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
Note:
La Mirandolese ha scontato 2 punti di penalizzazione per altrettante rinunce.
Il Thiene ha scontato 1 punto di penalizzazione per rinuncia
Il Dolo e il Lonigo si sono ritirati dopo 17 e 18 giornate, quindi retrocessi.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Aggiornamenti 
L'Associazione Sportiva Carpi, l'Unione Sportiva Codogno e il Littorio Firenze sono stati riammessi in Prima Divisione per allargamento quadri.
Il Dopolavoro Portuale di Livorno è confluito nell'Unione Sportiva Livorno (Serie B).

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1932-1933. 
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
Note:
Il Carpi ha scontato 2 punti di penalizzazione per altrettante rinunce.
La  Vogherese e il Fiorenzuola hanno scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia
Il Littorio Firenze escluso dalla competizione dopo la 4 rinuncia (come da regolamento) e radiato dai ruoli federali.
Il Russi poi riammesso in Prima Divisione 1932-1933.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Aggiornamenti 
 L'U.S. Clarense è stata riammessa in Prima Divisione per allargamento dei quadri.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1932-1933. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
Note:
Il Saronno ammesso alla fase finale dopo spareggio con l'ex aequo Lecco.
La Trevigliese e lAbbiategrasso poi riammessi in Prima Divisione 1932-1933.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio per l'ammisione ai gironi finali

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1932-1933. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
Note:
Imperia e Acqui penalizzati con la sottrazione di 1 punto in classifica per rinuncia.
Il Pontedecimo poi riammesso in Prima Divisione 1932-1933.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone E 
Il Terni Football Club è stato riammesso in Prima Divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1932-1933. 
      Ritirato dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
Il Littorio Vomero e Gladiator privati di 2 punti in classifica per altrettante rinunce.
L'Ascoli e l'Anconitana penalizzati con la sottrazione di 1 punto.
Il Macerata ritirato dopo l'8ª giornata e quindi retrocesso.
Il Gladiator poi riammesso in Prima Divisione 1932-1933.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone F

Aggiornamenti 
Bagnolese e Savoia riammessi in Prima Divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1932-1933. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
Catanzarese, Trani, Bagnolese, Angri e Peloro hanno scontato 1 punto di penalizzazione, per rinuncia.
La Stabiese ha scontato 2 punti di penalizzazione per altrettante rinunce.
Angri e Stabiese poi riammesse in Prima Divisione 1932-1933.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note:

28 ottobre 1931 Cotoniere Angri-Salernitana 2-4 (rinviata).
4 novembre 1931 Bagnolese-Cosenza 0-0 (rinviata).
15 novembre 1931 Trani-Savoia 2-2 (rinviata); Bagnolese-Catania 3-3 (rinviata).
8 dicembre 1931 Peloro-Cotoniere Angri 3-0 (rinviata).
13 dicembre 1931 Taranto-Molfetta 2-1 (sospesa sullo 0-0); Cotoniere Angri-Catania 0-0; Catanzarese-Salernitana 2-2.
6 gennaio 1932 Cosenza-Cotoniere Angri 2-0 (sospesa impr.campo).
11 febbraio 1932 Bagnolese-Molfetta 0-0 (rinviata).

14 febbraio 1932 Molfetta-Savoia 3-2 (rinviata impr.campo); Siracusa-Trani 5-0 (sospesa al 14° per impr.campo).
24 febbraio 1932 Salernitana-Siracusa 2-0 (rinviata).
19 marzo 1932 Salernitana-Cotoniere Angri 4-0 (rinviata).
28 marzo 1932 Peloro-Salernitana 0-4 (rinviata inpr.campo); Siracusa-Molfetta 4-0 (rinviata).
21 aprile 1932 Savoia-Siracusa 2-1 (rinviata).
10 maggio 1932 Taranto-Salernitana 3-2 (rinviata).
29 maggio 1932 Savoia-Cotoniere Angri 3-1 (rinviata).

Gare omologate a tavolino: Peloro-Molfetta, Bagnolese-Messina, Catanzarese-Trani, Trani-Catania, Cotoniere Angri-Catanzarese, Cotoniere Angri-Reggina (rinviata al 21-4) 0-2 per rinuncia. Cotoniere Angri-Stabiese 2-0 per rinuncia. Catania-Bagnolese 9-0 (sosp. all'81°, Bagnolese rimasta in 6, omologato ris.sul campo); Trani-Stabiese (sospesa sul 5-0 per ritiro della Stabiese, omologato ris.campo); Cotoniere Angri-Peloro 0-2 a tavolino (0-1 sul campo).
Campi neutri: Reggina-Stabiese 4-0 (a Palermo); Catanzarese-Taranto 1-2 (a Reggio Calabria); Siracusa-Salernitana 2-0 (ad Agrigento).

Gironi finali 
Le 12 squadre ammesse ai gironi finali furono: SPAL, Giovanni Grion, Forlì, Pavia, Seregno, Saronno, Savona, Sampierdarenese, Perugia, Foggia, Salernitana e Messina.

Girone A

Classifica finale

Legenda:
      Promosso in Serie B 1932-1933.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1932-1933.
      Ritirato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
Saronno ritirato prima dell'inizio del girone finale.

Calendario

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1932-1933.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il Seregno ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.

Calendario

Note

Bibliografia
Giornali
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e le Biblioteche Universitarie di Pavia, Modena e Padova più la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 Gazzetta dello Sport, stagione 1931-32, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Libri
Annuario Italiano del Giuoco del Calcio Volume IV 1931-32 - compilazione a cura di Luigi Saverio Bertazzoni per conto della F.I.G.C. - Bologna, edito a Modena. Il volume è conservato presso:
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
Biblioteca Universitaria Estense di Modena.
La storia del calcio - Stagione 1931-32 (2ª edizione) di Giuseppe Matarrese, Giemme Edizioni, Milano 1996.

Collegamenti esterni
Prima Divisione - Girone F - 1931-1932 Miki & Genny - Storia del Taranto.

Calcio nel 1931
Calcio nel 1932
1931